

Agricoltura 
 Stark Delicious – vecchia e comune varietà di melo, da cui sono derivate molte varietà più recenti

Astronomia 
 31442 Stark – asteroide della fascia principale
 Stark – cratere lunare

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Stark – città della Contea di Neosho, Kansas
 Stark – città della Contea di Coos, New Hampshire
 Stark – città della Contea di Herkimer, New York
 Stark – città della Contea di Vernon, Wisconsin

Letteratura 
 Stark – casata nobiliare alla quale appartengono buona parte dei protagonisti della saga fantasy Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin.
 Stark – romanzo di Edward Bunker del 1963
 Stark – romanzo di Ben Elton del 1989

Personaggi immaginari 
 Tony Stark – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Coyote Stark – personaggio del manga Bleach
 Stark – personaggio della serie televisiva Farscape
 Sebastian Stark – protagonista della serie televisiva Shark - Giustizia a tutti i costi
 Casa Stark – famiglia immaginaria nel ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco e nella sere televisiva Il trono di spade
 Arya Stark
 Bran Stark
 Eddard Stark
 Sansa Stark

Persone 
 Archie Stark – calciatore statunitense
 Billy Stark – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Freya Stark – esploratrice e saggista britannica
 Harold Rainsford Stark – ammiraglio statunitense
 Johannes Stark – fisico tedesco
 John Stark – generale statunitense
 Ludwig Stark – compositore, insegnante e musicologo tedesco
 Rodney Stark – sociologo, scrittore e accademico statunitense
 Wolfgang Stark – arbitro di calcio tedesco

Televisione 
 Stark – film per la televisione del 1985 diretto da Rod Holcomb
 Stark – film per la televisione del 1993 diretto da Nadia Tass